Le   d'armée,  ou XXVIII corps est une grande unité militaire et peut faire référence à divers corps d'armée :

Allemagne
 XXVIIIe Corps d'armée (Wehrmacht), une unité allemande pendant la Seconde Guerre mondiale.

Italie
  corps d'armée du Regio esercito, une unité italienne pendant la Première Guerre mondiale.

Russie - Union soviétique
 28e Corps d'armée (Empire russe), unité russe pendant la Première Guerre mondiale.

Homonymie d'unités militaires